El Coto puede hacer referencia a:

El Coto: barrio de Gijón.
El Coto: localidad de San Juan del Río.
El Coto: parroquia de Somiedo.